Bei den Omni Hotels National Intercollegiate Indoor Championships wurden im November 2001 die Hallenmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Gespielt wurde vom 8. bis zum 11. November auf dem Gelände des Brookhaven Racquet Clubs in Dallas, Texas. Gastgeberin war die Southern Methodist University. 

Eine der vier Konkurrenzen war das Herreneinzel. Mit K. J. Hippensteel von Stanford gab die Nummer eins der Setzliste kurzfristig ihren verletzungsbedingten Rückzug bekannt. Als Sieger ging der ungesetzte Inder Harsh Mankad von Minnesota hervor. Er besiegte Benjamin Becker von Baylor im Finale in drei Sätzen.

Hauptrunde

Setzliste

Turnierplan

Nebenrunde

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Turnierplan Hauptrunde auf collegeandjuniortennis.com (englisch)
  auf itatennis.com (englisch)

Einzelnachweise 

College-Tennis-Saison 2001/02
Tennisturnier 2001
Tennisturnier in Farmers Branch
2001 November Herreneinzel
Herrentennisturnier